Пётр Ильи́нский Илинский, Пётр Алексеевич (1836 или 1837 — 1907) — русский врач и публицист.
 Ильинский, Пётр Олегович (род. 1965) — американский биолог-онколог, русский поэт, историософ.